Гаи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Гаи — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Гаи — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Гаи — село в Каменском районе Пензенской области.
 Гаи — деревня в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Гаи — деревня в Милославском районе Рязанской области.

Украина 
 Гаи — село в Золочевском районе Львовской области
 Гаи — село во Львовском районе Львовской области
 Гаи — село в Роменском районе Сумской области.
 Гаи — село в Кременецком районе Тернопольской области.

Франция 
 Гаи — деревня на острове Уоллис.

См. также 
 ГАИ — Госавтоинспекция МВД России
 Гай